Моррелгандж (, ):
 Моррелгандж — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Моррелгандж — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Багерхат.